Csong Gvangszok (1970) dél-koreai válogatott labdarúgó, edző
 Csong Gvangszok (19??) világbajnoki bronzérmes dél-koreai tőrvívó, edző